Колаутти () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Колаутти, Пьерджорджо (род. 1934) — современный итальянский художник и скульптор.
 Колаутти, Роберто (род. 1982) — израильский футболист аргентинского происхождения, нападающий.